Кръсте Дичов Перков е български резбар, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в голямото мияшко село Тресонче, Дебърско, около 1784 година. Занимава се с резбарство. Обикаля Македония и изработва иконостаси, амвони и други дървени елементи на църковния интериор. Баща е на един от най-видните представители на Дебърската школа Дичо Зограф, който учи и първоначално работи при него.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Тресонче
Дичови